

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate ad giugno 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
Western Hockey League: 2
: 1993-94, 1994-95

: 1994, 1995

: 2002-2003
Lega Nazionale B: 1
: 2004-2005

Individuale
WHL Brad Hornung Trophy: 1
1995-1996
CHL First All-Star Team: 1
1995-1996
AHL All-Star Classic: 2
 1997, 1998
Maggior numero di reti nella Lega Nazionale A: 1
 2005-2006 (35 reti)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni